Râul Văratec se poate referi la:

 Văratec - afluent al râului Agapia
 Văratec - afluent al râului Strei